Радча — название населённых пунктов на Украине:

 Радча — село в Народичском районе Житомирской области.
 Радча — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.